Константин Васильевич Уханов (1891, Казань — 26 октября 1937) — советский государственный и партийный деятель. Репрессирован.

Биография 
Родился в 1907 году в Казани в семье грузчика. В возрасте 10 лет остался сиротой. Обучался в Майдаковской ремесленной мастерской Костромской губернии. Работал слесарем на различных заводах и фабриках. 

В 1907 году вступил в ВКП(б). Вёл партийную работу в Иваново-Вознесенске, Воронеже, Костроме, Петербурге, Нижегородской губернии; с 1915 в Москве на заводе «Динамо». Подвергался арестам и ссылкам. После Февральской революции 1917 года депутат Моссовета, был членом его Президиума, затем председателем Управы Симоновского района Москвы. В Октябрьские дни 1917 года член Симоновского военно-революционного комитета.
 
В годы Гражданской войны — председатель Рогожско-Симоновского райсовета города Москвы и член президиума Моссовета. Затем работал на заводе «Динамо» — сначала слесарём, потом «красным директором». Как способный организатор производства был выдвинут на пост председателя правления Государственного электротехнического треста. На XII съезде партии (1923) избран членом ЦК РКП(б).
 17 мая 1926 — 23 сентября 1929 председатель исполкома Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
 23 сентября 1929 — 28 февраля 1931 председатель исполкома Московского областного совета рабочих и крестьянских депутатов.

Руководил хозяйством столицы в заключительный период НЭПа и в начале индустриализации страны. Под его руководством развернулась широкомасштабная реконструкция столичной индустрии, в том числе таких заводов, как «Динамо», автозавод, «Серп и молот», имени Владимира Ильича. Создавались новые промышленные гиганты: Электрозавод, «Фрезер», ГПЗ-1 и другие.

Наряду с реальными достижениями в годы руководства Уханова началось массовое разрушение исторических памятников. Так, в 1927 году были разобраны Красные ворота. Проходило закрытие церквей и переоборудование их под хозяйственные нужды, шла ликвидация частно-кооперативных предприятий.

С 1932 года Уханов работал заместителем наркома снабжения СССР. С 1934 — нарком местной промышленности РСФСР.
 
Неоднократно избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР, был членом их Президиума. В 1923—1937 годы член ЦК ВКП(б). Кандидат в члены Оргбюро ЦК 01.01.1926-26.06.1930.

Награждён орденом Ленина за перевыполнение производственного плана 1935 года по Народному комиссариату местной промышленности РСФСР и достигнутые успехи в деле организации производства и овладения техникой (17.1.1936).

В 1937 году расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности. Реабилитирован в 1955 году.

Оценки современников 
«Уханова я знал хорошо. Это довольно хороший, интересный парень. Красивый, между прочим. Из рабочих, металлист, по-моему, он был с „Динамо“, революционер. Был председателем Московского Совета. С правыми связался».

Семья 
 Сын — Константин Константинович Чернов.
 Внучка — Вера Константиновна Чернова.
 Внук — Андрей Константинович Исаев, депутат государственной думы.

Литература 
 Огонек, номер 27 от 3 июля 1927 года, статья "Хозяин столицы советской"
 Герои Октября — М., 1967.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биграфический сведения на сайте Хроно
 Официальный сайт мэра Москвы. Главы городской администрации. Уханов

Большевики
Председатели Московского горисполкома
Председатели Московского облисполкома
Народные комиссары лёгкой промышленности РСФСР
Народные комиссары местной промышленности РСФСР
Члены ЦК ВКП(б)
Кандидаты в члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Члены Президиума ВЦИК
Члены Президиума ЦИК СССР
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР